Bérgamo — comuna italiana da região da Lombardia
 Bérgamo (província) — província italiana da região da Lombardia
Cisano Bergamasco — comuna italiana da região da Lombardia
 Caprino Bergamasco — comuna italiana da região da Lombardia
 Bergamasco — comuna italiana da região do Piemonte
 Pastor-bergamasco — raça de cães

Desambiguações de topônimos